Gordonstown bezeichnet folgende schottischen Ortschaften in Aberdeenshire:

 Gordonstown (Auchterless)
 Gordonstown (Cornhill)

Siehe auch:
 Gordonstoun